McCormack (oder MacCormack) ist ein Familienname, der im englischen Sprachraum auftritt.

Herkunft und Bedeutung 
McCormack ist ein ursprünglich patronymisch gebildeter Familienname irischer Herkunft () mit der Bedeutung „Sohn des Cormac“ (dessen wörtliche Übersetzung wiederum „Sohn der Schändung“ lautet).

Namensträger 
 Alicia McCormack (* 1983), australische Wasserballspielerin
 Andrew McCormack (* 1978), britischer Jazzmusiker
 Bruce McCormack (* 1952), US-amerikanischer Theologe
 Catherine McCormack (* 1972), britische Schauspielerin
 Chris McCormack (* 1973), australischer Triathlet
 Darren McCormack (* 1988), schottischer Fußballspieler
 Daryl McCormack (* 1993), irischer Film- und Theaterschauspieler
 Eamonn McCormack (* 1962), irischer Gitarrist, Songschreiber und Produzent
 Eric McCormack (* 1963), kanadischer Schauspieler
 Fionnuala McCormack (* 1984), irische Leichtathletin
 Hurvin McCormack (* 1972); US-amerikanischer Footballspieler
 Joe McCormack (1926–2010), irischer Radrennfahrer

 Luke McCormack (* 1995), britischer Boxer
 Mark McCormack (1930–2003), US-amerikanischer Sportmanager
 Mark McCormack (Radsportler) (* 1970), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Mary McCormack (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin

 Pádraic McCormack (* 1942), irischer Politiker
 Pat McCormack (* 1995), britischer Boxer
 Patty McCormack (* 1945), US-amerikanische Schauspielerin

 Ross McCormack (* 1986), schottischer Fußballspieler
 Sabine McCormack (1941–2012), deutsch-amerikanische Historikerin
 Sean McCormack, Tontechniker
 Una McCormack (* 1972), britische Schriftstellerin
 W. S. McCormack (William Samuel McCormack; 1863–1946), US-amerikanischer Politiker

 Will McCormack (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Win McCormack, US-amerikanischer Verleger und Herausgeber

Siehe auch 
 McCormick

Einzelnachweise 

Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname
Patronym